Walter Richardson – nuotatore statunitense
Walter Richardson – supercentenario statunitense